:
 Rača (Bosnië en Herzegovina), een dorp in de gemeente Vlasenica
:
 Rača (gemeente), een dorp en gemeente in het district Šumadija
 Rača (Bajina Bašta), een dorp in de gemeente Bajina Bašta
 Rača (Kuršumlija), een dorp in de gemeente Kuršumlija
 Rača (Priboj), een dorp in de gemeente Priboj
:
 Rača (Slovenië), een plaats in de gemeente Domžale
:
 Rača (Slowakije), een stadsdeel van Bratislava